Astley Hall ist der Name folgender Landhäuser in England:

 Astley Hall (Chorley) in Lancashire
 Astley Hall (Stourport-on-Severn) in Worcestershire